Carrascalejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carrascalejo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Carrascalejo (kommun i Spanien, Provincia de Badajoz), Extremadura, 
 Carrascalejo (kommun i Spanien, Provincia de Cáceres, lat 39,64, long -5,21), Extremadura, 

Robotskapade Spanienförgreningar